Al-Mourabitoun, parti politique du Liban.
Al-Mourabitoune, groupe djihadiste en Afrique de l'Ouest.

Voir aussi
Almoravides

Homonymie